Февзи Тунджай (; ) — турецкий футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в «Мугласпоре». В 1995 году стал игроком «Бешикташа», где провёл большую часть карьеры. В 2002 году стал игроком «Газиантепспора». Позднее в том же году перешёл в состав «Самсунспора». С 2003 по 2006 года был игроком клуба «Малатьяспора». Сезон 2006/2007 провёл за «Манисаспор». Также был игроком «Фетхиеспор», «Диярбакырспор», «Коджаэлиспор», «Гиресунспор» и «Тавшанлы». В последнем в 2012 году завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
Единственный матч за национальную сборную Турции состоялся 23 февраля 2000 года в товарищеском матче против сборной Норвегии (0:2). Был в составе сборной чемпионате Европы 2000.

Достижения 
 «Бешикташ»
 Вице-чемпион Турции: 1996/97, 1998/99, 1999/00
 Обладатель Кубка Турции: 1997/98

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Малатьяспор»
Игроки ФК «Фетхиеспор»
Игроки ФК «Диярбакырспор»